Csehország
 Hynčice, település a Náchodi járásban
 Hynčice, Město Albrechtice településrésze a Bruntáli járásban
 Hynčice, Vražné településrésze a Nový Jičín-i járásban
 Hynčice nad Moravou, Hanušovice településrésze a Šumperki járásban